Rūjiena (et. - Ruhja) és un poble del municipi homònim, del qual n'és el centre administratiu, a Letònia, està situat a l'antiga regió de Vidzeme.

La ciutat està localitzada al nord de Letònia, prop la frontera amb Estònia, en la regió històrica de Vidzeme que antigament formava part de Livònia. Es troba a la ribera del riu Rūja del que rep el seu nom. És a 50 km de Valmiera, a 91 km de Pärnu i a 152 km de Riga.

Vegeu també 

 Localitats de Letònia

Ciutats de Letònia